Дейнека — українське прізвище. За Борисом Грінченком, словом дейнеки вперше названий піхотний полк, складений у 1657 р. полтавським полковником Мартином Пушкарем з усілякого наброду, погано озброєного.

Відомі носії 

 Дейнека Анатолій Іванович (1930—2018) — український радянський архітектор, колишній головний архітектор Сумської області, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений архітектор України.
 Дейнека Анатолій Михайлович (* 1967) — академік Лісівничої академії наук України, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, доктор економічних наук, професор.
 Дейнека Борис Степанович (1902—1986) — оперний співак, бас.
 Дейнека Василь Степанович (1949-2014) — український вчений у галузі кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор), академік НАН України.
 Дейнека Іван Якович (1904-1970) — український радянський хірург, заслужений діяч науки УРСР (1957 року).
 Дейнека Леонід (нар. 16 липня 1976) — український волейболіст, триразовий дефлімпійський чемпіон (1997, 2005, 2013) та дворазовий срібний призер (2001, 2009).
 Дейнека Олег Володимирович (* 1978) — український журналіст, директор, інформаційного агентства «Новини України».
 Дейнека Олександр Володимирович — генеральний директор ТЗОВ «Науково-виробнича фірма „Грейс-інжинірінг“». Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Дейнека Олександр Олександрович (1899-1969) — народний художник СРСР.
 Дейнека Роман Миколайович — український державний службовець. Протягом 20 років займав керівні посади в органах прокуратури України.

Див. також 
 9514 Дейнека
 Дейнеки
 Дейнекін
 Дейнеко

Примітки